

Astronomia 
 4746 Doi – asteroide della fascia principale

Codici 
 doi – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua dogri

Persone 
 Michiyoshi Doi (1926-1975) – regista giapponese
 Mika Doi (1956) – doppiatrice giapponese
 Misaki Doi (1991) – tennista giapponese
 Naruki Doi (1980) – wrestler giapponese
 Peter Tatsuo Doi (1892-1970) – cardinale e arcivescovo cattolico giapponese
 Shōma Doi (1992) – calciatore giapponese
 Takao Doi (1954) – ingegnere e astronauta giapponese
 Yōichi Doi (1973) – ex calciatore giapponese

Sigle 
 Digital object identifier (DOI) – uno standard che consente l'identificazione duratura e univoca di oggetti di qualsiasi tipo all'interno di una rete digitale
 United States Department of the Interior (DOI) – Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti

Altri progetti

Pagine correlate 
 Stazione di Doi
 Takeo Doi